Don't Stop může být:

 Don't Stop (album, Status Quo) – album skupiny Status Quo z roku 1996
 Don't Stop (album, Billy Idol) – album Billyho Idola z roku 1981
 Don't Stop (píseň, The Rolling Stones) – skladba skupiny The Rolling Stones z alba Forty Licks
 DonT Stop – český film z roku 2012